Alfredo Bisignani – politico italiano
 Luigi Bisignani – faccendiere italiano